Stella Heizelberg est un personnage du manga Vampire Chronicles créé par Kyo Shirodaira et Yuri Kimura.

Biographie 
Stella Heizelberg était à l'origine une des refugiés dont le village avait été détruit lors d'une guerre et qui n'avaient nulle part où aller. Stella qui n'avait pas suivi de scolarité ne savait ni lire ni écrire, elle est d'ailleurs la fille de Maria Saberhagen. Elle fut abandonnée par sa mère qui ne la considérait déjà plus comme sa fille. Lorsque Rose-Red Strauss croisa sa route, elle fut sous le charme de celui-ci qui par la suite l'emmena au château de Royaume de la Nuit. Afin que sa réputation ne puisse pas être de si basse extraction, Stella fut placée sous la tutelle d'une famille vampire appartenant à la lignée d'un des anciens, les Heizelberg dont elle prit le nom. Par la suite, Stella emménagea dans une chambre que les Heizelberg lui avaient donnée. Bien qu'elle soit devenue officiellement la compagne de Strauss, celui-ci lui offrit un pendentif qu'il avait lui-même fabriqué afin que leur valeur puisse être sentimentale. Après avoir épousé Strauss, Stella tomba enceinte, Bridget ne manquait jamais de lui rendre visite après sa patrouille autour du château. D'ailleurs une solide amitié fut née entre Stella et Bridget depuis ce jour-là. Tout bascula le jour où lors d'un soir, Stella activa l'artefact spirituel afin de pouvoir communiquer avec sa mère. Lorsque Saberhagen sut que l'enfant dont sa fille fut enceinte  était celui de Strauss elle cracha largement le venin sur Strauss. Afin de dissiper le malentendu, Stella essaya de convaincre sa mère que Strauss n'était pas quelqu'un de mauvais et de dangereux. Elle lui affirma également qu'elle se trompait complètement sur le compte de Strauss et qu'elle devrait profiter de l'événement du fait que celle-ci allait bientôt être grand-mère. Alors que ses paroles n'eurent aucun effet sur sa mère, Stella fut sauvagement assassinée par sa propre mère sous le regard horrifié d'Adelheid qui assista à toute la scène. Lorsque l'artefact de Saberhagen se brisa, Adelheid surgit de l'ombre prête à appeler un médecin pour Stella, mais celle-ci refusa en demandant à Adelheid de garder pour elle-même cette effroyable scène. Elle lui confia également le pendentif afin que celle-ci puisse glisser discrètement cet objet dans sa tombe. Lorsque Adelheid quitta les lieux du crime, Saberhagen refit son apparition sur place afin d'achever définitivement Stella et d'effacer toute preuve concernant son passage avant de quitter les lieux juste avant l'arrivée de Bridget. À la suite de cet acte de barbarie, l'âme de Stella, ainsi que de son enfant, fut utilisée par Saberhagen afin de créer le cygne noir comme sortilège dans le but de faire en sorte que Rose-Red Strauss et Adelheid puissent être éliminés définitivement. Strauss enterra son corps sur la lune. Plusieurs milliers d'années après, Stella refit son apparition dans la conscience de Kayuki lorsque celle-ci fut évanouie par ses propres pouvoir. Elle se présenta à Kayuki comme étant le cygne noir, par la suite elle raconta à Kayuki ce qui s'était réellement passé le jour de son meurtre et également le véritable but de Strauss.

Notes et références 
Site officiel de myanimelist

Personnage de Vampire Chronicles